Брэндон Спенсер Ли Колл (; род. 17 ноября 1976, Торранс, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 
Родился в городе Торранс, Калифорния. Начал актёрскую карьеру ещё ребёнком в 1984 году, появившись в гостевых ролях в сериалах «Саймон и Саймон» и «Отель». В 1985 году получил роль в мыльной опере «Санта-Барбара», за которую дважды получил награду «Young Artist Awards». После этой роли в 1987 году снялся в двух эпизодах сериала «Сент-Элсвер», а с 1989 по 1990 год был задействован в роли Хоби Бьюкенона  в сериале «Спасатели Малибу». С 1991 года снимался в ситкоме «Шаг за шагом» в роли Джона Томаса «Джей Ти» Ламберта. Сериал состоял из семи сезонов и закончился в 1998 году, с тех пор Колл больше не снимался.

Брэндон в настоящее время разведен, у него есть дочь, которая родилась в 1998 году.

Фильмография 
 1994 — «Thunder in Paradise» (сериал) — Zach
 1994 — «ABC Sneak Peek with Step by Step» (фильм) — John Thomas «J.T.» Lambert
 1991 — «Шаг за шагом» (сериал) — John Thomas 'J.T.' Lambert
 1991 — «Для наших ребят» — Danny Leonard
 1990 — «Приключения Форда Фэйрлэйна» — The Kid
 1989 — «Baywatch» (сериал) — Hobie
 1990 — «ABC TGIF» (сериал) — John
 1989 — «Слепая ярость» — Billy Devereaux
 1989 — «The Gifted One» (фильм) — Michael
 1989 — «Чернокнижник» — мальчик, растёрзанный колдуном
 1985 — «Santa Barbara» (сериал) — Brandon Capwell
 1985 — «The Richest Cat in the World» (фильм) — Bart
 1985 — «Slickers» (фильм) — Scooter Clinton
 1985 — «Зазубренное лезвие» — Дэвид Барнс

Примечания

Ссылки 
 Brandon Call
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»